Биргер Солберг Мелинг (; 17 декабря 1994, Ставангер, Норвегия) — норвежский футболист, защитник французского клуба «Ренн» и сборной Норвегии.

Клубная карьера 
Мелинг — воспитанник клуба «Викинг». В 2013 году его заметили скауты английского «Мидлсбро» и пригласили в команду. Летом 2014 года Биргер вернулся в «Стабек», подписав первый профессиональный контракт. 21 сентября в матче против «Олесунна» он дебютировал в Типпелиге. 27 июня 2015 года в поединке против «Стрёмсгодсета» Мелинг забил свой первый гол за «Стабек».

В начале 2017 года Биргер перешёл в «Русенборг», подписав контракт на 4 года. 23 апреля в матче против «Олесунна» он дебютировал за новую команду. 26 августа 2018 года в поединке против «Стрёмгодсета» Мелинг забил свой первый гол за «Русенборг».

Международная карьера 
5 октября 2017 года в отборочном матче чемпионата мира 2018 против сборной Сан-Марино Мелинг дебютировал за сборную Норвегии.

Примечания

Ссылки 
 Статистика на soccerway
 Профиль на sports.ru	

Футболисты Норвегии
Игроки сборной Норвегии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Норвегии по футболу
Игроки ФК «Стабек»
Игроки ФК «Русенборг»
Игроки ФК «Ним»
Игроки ФК «Ренн»